Noël är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexandre Jean Noël (1752–1834), fransk målare
 Alexis Nicolas Noël (1792–1871), fransk målare och grafiker
 Alphonse-Léon Noël (1807–1879), fransk litograf

Se även 
 Noel

Franska efternamn